A Rádio e Televisão da Sérvia (RTS) é o sistema de teledifusão e rádiodifusão pública da Sérvia. Abrange três emissoras de televisão e duas de rádio. É herdeira da televisão estatal da Sérvia e Montenegro e da ex-Iugoslávia.

História

Acontecimento  

O serviço foi desativado em 1926 para ser retomado somente em 1929, com a inauguração da Rádio Belgrado, na Academia de Ciências da Sérvia.

A organização incorporou os serviços de teledifusão em 1958, quando a instituição ganhou a sigla RTB (Rádio e Televisão Belgrado). Tratava-se então da emissora estatal da Sérvia, uma das seis repúblicas compunha a Iugoslávia. A torre Avala foi inaugurada em 1965 e representou o primeiro investimento de peso em infra-estrutura. Em 1970, quase a totalidade do território sérvio recebia o sinal televisivo da RTB.

Desintegração da Iugoslávia 
Com a desintegração da Iugoslávia no início da década de 1990, a companhia foi renomeada para Rádio e Televisão da Sérvia. Assim como outros braços de comunicação do estado (como a agência de notícias Tanjug), sua função era disseminar a postura oficial do governo perante os acontecimentos no mundo. Mediante a guerra, vozes destoantes apareceram nas rádios estudantis, como a Rádio B92.

Durante a campanha militar da Otan na Iugoslávia, em 1999, a sede do canal foi atacada e severamente avariada, matando 16 funcionários da RTS, entre técnicos e jornalistas. A direção da emissora, no entanto, sabia do ataque e havia ordenado que os funcionários permanecessem no edifício. Parte dos envolvidos foi condenada a prisão. Hoje, as famílias das vítimas lutam pela condenação de Marko Milošević, filho do ex-presidente Slobodan Milošević, que teria falado publicamente da estratégia de "sacrificar" funcionários da RTS dias antes do ocorrido.

Dias de hoje 
Em 2006, a RTS deixou de ser estatal e tornou-se uma emissora pública. Em dezembro foi iniciada a reconstrução da torre Avala. As obras serão concluídas em 20 meses.

Ligações externas 
 

Radiodifusão internacional
Canais de televisão públicos